Blek le roc, un personnage de bande dessinée.
 Blek le rat, un pochoiriste français (1951-).